Tajemství jejich očí může být:
 Tajemství jejich očí (film, 2009) – argentinský film režiséra Juana Josého Campanelly z roku 2009
 Tajemství jejich očí (film, 2015) – americký film režiséra Billyho Raye z roku 2015, remake argentinského snímku